Cass megye (Észak-Dakota) 
 Cass megye (Illinois) 
 Cass megye (Indiana) 
 Cass megye (Iowa) 
 Cass megye (Michigan) 
 Cass megye (Minnesota) 
 Cass megye (Missouri) 
 Cass megye (Nebraska)  
 Cass megye (Texas)

Más
Bartow megye (Florida), régebben Cass megyének hívták